Во́лков (женская форма — ) — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии.

По данным 2014 года, фамилия Волков занимала 1980-е место по распространённости в мире: её носили 280 609 человек.Распространённость фамилии по странам<ref>Volkov Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Известные носители 

 А 
 Волков, Адриан Маркович (1827—1873) — русский художник.
 
 
 
 
 
 
 Волков, Аркадий Николаевич (1854—1919) — генерал от инфантерии, постоянный член Главного военного суда.
 Волков, Арсений Афанасьевич (1923—1994) — марийский советский и российский писатель-драматург, актёр.
 

 Б 
 

 В 
 
 
 
 
 Волков, Вениамин Васильевич (1921—2019) — советский и российский офтальмолог, генерал-майор медицинской службы, Герой Социалистического Труда.
 
 
 Волков, Виолен Степанович (1929—2019) — советский и российский кардиолог, доктор медицинских наук (1972), профессор (1982), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994).
 Волков, Владилен Владимирович (род. 1939) — глава Республики Алтай (1997—1998).
 
 
 Волков, Всеволод Владиславович (род. 1971) — украинский программист, автор программы Volkov Commander.
 

 Г 
 Волков, Гавриил Моисеевич (1920—2016) — председатель КГБ Молдавской ССР.
 
 Волков, Генрих Николаевич (1933—1993) — советский учёный-философ и публицист, журналист.
 
 Волков, Глеб Юрьевич (более известен как Крип-а-Крип''; род. 1983) — российский рэп-исполнитель из Санкт-Петербурга, участник групп Umbriaco, Def Joint, «Грехи Отцов».

Д 
 Волков, Давит (род. 1995) — грузинский футболист.
 Волков, Данил Владимирович (род. 1975) — российский политик, депутат Госдумы VI созыва.
 Волков, Джордж Майкл (1914—2000) — канадский физик.

Е 
 
 Волков, Евдоким Денисович (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Волков, Егор Егорович (1809—1885) — писатель, цензор.
 Волков, Ефим Ефимович (1844—1920) — живописец-пейзажист.

З 
 Волков, Захар Владимирович (род. 1997) — белорусский футболист.

И 

 
 
 Волков, Илан (род. 1976) — израильский дирижёр.
 Волков, Илья Николаевич (род. 1985) — российский следж-хоккеист.

К 
 Волков, Кирилл Евгеньевич (род. 1943) — композитор.

Л 
 Волков, Лазарь Григорьевич (1913—1992) — Герой Советского Союза.
 
 
 Волков, Лука Илларионович (1886—1963) — русский и советский альголог и гидробиолог

М 
 
 
 Волков, Михайло (XVIII в.) — сибирский рудознатец.
 Волков, Мстислав Васильевич (1923—2001) — советский и российский травматолог-ортопед и детский хирург, академик РАМН, а до того — АМН СССР.

Н

О

П 
 
 
 Волков, Платон Григорьевич (1799—1850) — поэт, журналист, критик.

Р

С 
 
 
 Волков, Соломон Моисеевич (род. 1944) — музыкальный журналист, писатель.
 Волков, Стален Никандрович (1925—2019) — народный художник России.
 Волков, Станислав Владимирович (род. 1964) — солист и гитарист группы «Лесоповал».
 Волков, Стефан Иванович (1849—?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Курской губернии.

Т

Ф 
 
 Волков, Филипп Григорьевич (1901—1949) — Герой Советского Союза.

Э

Ю

Я 
 Волков, Яков Васильевич (1889—1963) — член Военного совета Тихоокеанского флота, корпусной комиссар (1938).

Населённые пункты

Казахстан 
 Волков — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Волков — хутор в Алексеевском районе Белгородской области.

Украина 
 Волков — село в Перемышлянской общине Львовской области.
 Волков — село в Солонковской общине Львовской области.
 Волков — село в Тростянецком районе Сумской области.

Другое 
 Волков — кратер на обратной стороне Луны.
 (1790) Волков — астероид, названный в честь лётчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Владислава Волкова.
 Николай Волков — псевдоним профессионального рестлера Иосипа Николая Перузовича.

См. также 

 Волков переулок
 
 
 
 
 
 
 
 Волковы

Примечания